! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 160001–160100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 160101–160200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 160201–160300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 160301–160400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 160401–160500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 160501–160600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 160601–160700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 160701–160800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 160801–160900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 160901–161000 [ editare]

Lista planetelor minore (160001-161000)